Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1977 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 22 en 23 januari 1977 op de ijsbaan van IF Fram in Larvik. Er namen 28 schaatsers uit 11 landen aan deel.

Titelverdediger was de Noor Kay Arne Stenshjemmet, die de Europese titel in 1976 te Oslo had veroverd. De Noor Jan Egil Storholt veroverde zijn eerste Europese titel. Evenals in 1976 eindigen "de vier S'en uit Noorwegen" op de eerste vier plaatsen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1977
Langebaanschaatsen in 1977
Schaatsen in Noorwegen
Schaatsen 1977